Wise steht für:

 Wise (Unternehmen), Finanzdienstleister, ehemals TransferWise
 Wise (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Wise (North Carolina), Ort im Warren County
 Wise (Virginia), Ort im Wise County
 Wise River, Nebenfluss des Big Hole River, Montana

geographischen Objekte in Antarktika:
 Wise Bay, Bucht an der Shackleton-Küste, Ross Dependency
 Wise Peak, Berg im Viktorialand
 Wise Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand

WISE oder WiSe steht als Abkürzung für:

 Wasser-Informationssystem für Europa (Water Information System for Europe), Daten- und Informationsmanagementsystem für Wasser 
 Wide-Field Infrared Survey Explorer, Infrarot-Weltraumteleskop der NASA
 Wintersemester, siehe Semester
 World Information Service on Energy, Netzwerkzentrum zu Fragen der Kernenergie 
 World Institute of Scientology Enterprises, Verband von Scientology-Unternehmen
 World Innovation Summit for Education, Bildungsgipfel in Doha, Katar

Siehe auch:
 Wise Observatory, Sternwarte in Israel
 Wise County
 Wise Township
 Mount Wise
 Weis
 Weise

Abkürzung